Gemuño kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Gemuño (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Gemuño (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar